Centerfold (Englisch für die „Mittelfalte“ eines Magazins) bezeichnet

 Faltbilder von Pin-up-Mädchen in der Heftmitte von Magazinen, siehe Pin-up
 daran angelehnt, der Titel eines Lieds der J. Geils Band, siehe Centerfold (Lied)

 ebenso die niederländische Gruppe Centerfold (Band) mit Laura Fygi als eine der drei Sängerinnen